

Sigle 
 Gödel, Escher, Bach – saggio di Douglas Hofstadter del 1979
 Gruppo Esperantista Bolognese – gruppo esperantista fondato a Bologna nel 1912

Astronomia 
 Geb – cratere sulla superficie di Ganimede

Codici 
 GEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gebe (Indonesia)
 geb – codice ISO 639-3 della lingua kire

Mitologia 
 Geb o Seb – dio della terra nella mitologia egizia